Джа́йлс Пе́рри Ри́чардсон младший (, более известный как Биг Бо́ппер (); 24 октября 1930 — 3 февраля 1959) — американский диджей, певец, автор песен, один из первопроходцев рок-н-ролла. Наиболее известной из его песен является «Chantilly Lace», ставшая хитом в 1958 году.

Ранние годы 
Ричардсон родился в городке Сэбин Пасс, Техас, в семье Джайлса Перри Ричардсона старшего и Элизы (Столсби) Ричардсон. Его отец работал бурильщиком на нефтяном месторождении. Джайлс имел двух младших братьев — Сэсила и Джеймса. В детстве с семьёй переехал в Бомонт, штат Техас. В 1947 году закончил Beaumont High School. В школе Ричардсон был лайнменом в футбольной команде и играл под номером 85. Продолжая обучение в колледже Ламар, Ричардсон пел в хоре и был членом музыкальной группы.

Работа на радио 
Ещё подростком Ричардсон устроился на радиостанцию КТРМ (, сейчас — KZZB). В 1949 году его взяли в штат на полный рабочий день, и Ричардсон оставил колледж. 18 апреля 1952 года он женился на Эдриэн Джой Фрю, и в декабре 1953 года у них родилась дочь Дебра Джой.

В марте 1955 года был призван в армию и провёл 2 года службы в качестве инструктора по радиолокационным установкам на форте Блисс, около города Эль-Пасо, штат Техас. Демобилизовавшись в звании капрала в марте 1957 года, Ричардсон вернулся на радио КТРМ, где руководил передачей «Серенада судомоек», выходившей с 11:00 до 12:30 дня каждый будний день. После того как один из спонсоров радиостанции предложил Ричардсону вести шоу, он выбрал себе псевдоним Биг Боппер ( — от  — название танца, популярного среди студентов колледжа в 1950-х). Новое шоу выходило с 15:00 до 18:00. Вскоре Ричардсон стал программным директором радиостанции.

В мае 1957 года Биг Боппер побил рекорд безостановочного радиовещания, на 8 минут превысив предыдущее время. Борясь со сном, Биг Боппер принимал холодный душ во время 5-минутных сводок новостей. В результате он провёл у микрофона 122 часа (то есть 5 дней и 2 часа) и 8 минут, потеряв 16 килограммов веса и поставив в общей сложности 1821 песню.

Музыкальная карьера 
Биг Боппер начал свою музыкальную карьеру в качестве автора песен. Его песня «White Lightning» в стиле кантри, была одним из первых хитов Джорджа Джонса, ставшего впоследствии легендарным кантри-исполнителем. Сам Биг Боппер не знал об успехе своей песни, так как прошло уже 2 месяца после его смерти к тому моменту, когда в апреле 1959 года сингл был выпущен и достиг вершины хит-парада. Также Ричардсон написал песню «Running Bear» для своего друга Джонни Престона из города Порт Артур, Техас. Песня была вдохновлена услышанными Джайлсом в детстве историями об индейских племенах. При записи песни Ричардсон пел на подпевке, но как и в случае «White Lightning» песня была издана уже после его смерти. В 1960 году песня достигла вершин хит-парадов США и Великобритании.

Продюсером Биг Боппера как исполнителя стал Гарольд «Пэпи» Дэйли (), заключивший с ним контракт для Mercury Records. Первый вышедший сингл «Beggar To A King» в чартах не отметился. Та же судьба ожидала песню «Crazy Blues» — обе имели кантри-звучание и были подписаны настоящим именем Ричардсона. Следующий сингл, записанный Биг Боппером на личном лейбле Дэйли — D Records, был куплен Mercury Records и выпущен летом 1958 года. Это была песня «Chantilly Lace», достигшая 6-го места в поп-чартах и продержавшаяся в общей сложности 22 недели в американском Топ 40. Песня, в которой певец разговаривает со своей подружкой по телефону вдохновила Джейн Мэнсфилд на запись песни-ответа «That Makes It». Чуть позже в 1958 году Биг Боппер записал свой второй хит — юмористическую песню «The Big Bopper’s Wedding».

Ричардсон предвидел значимость видео в индустрии музыки. В 1959 году он первым использовал термин  или . Ранее, в 1958 году, Биг Боппер записал 3 музыкальных видеоклипа на свои песни «Chantilly Lace», «Big Bopper’s Wedding» и «Little Red Riding Hood»; все видео были записаны в один день. Как указывает Билл Григгс, главный редактор музыкального журнала Rockin' 50s, перед смертью Биг Боппер собирался запустить производство музыкальных видеоклипов на телевидении и даже придумал для них специальный музыкальный автомат.

Гибель 
3 февраля 1959 года в США называют «Днём, когда умерла музыка» — как назвал её певец Дон Маклин. На одиннадцатый день тура «Зимняя танцевальная вечеринка» () в чартерном самолёте разбились Бадди Холли, Ричи Валенс и Биг Боппер — молодые музыканты, чья карьера едва началась.

Песни 
 «Chantilly Lace»
 «Big Bopper’s Wedding»
 «White Lightnin'» — хит, исполненный Джорджем Джонсом
 «Running Bear» — хит, исполненный Джонни Престоном
 «Purple People Eater Meets the Witch Doctor»
 «Little Red Riding Hood»
 «Walking Through My Dreams»
 «Beggar to a King» (под именем Джей Пи Ричардсона)
 «Crazy Blues» (под именем Джей Пи Ричардсона)
 «Bopper’s Boogie Woogie»
 «That’s What I’m Talking About»
 «Pink Petticoats»
 «Monkey Song (You Made a Monkey out of Me)» (подражание Бадди Холли)
 «It’s the Truth, Ruth»
 «Preacher and the Bear»
 «Someone Watching Over You»
 «Old Maid»
 «Strange Kisses»
 «Teenage Moon»
 «The Clock»

Факты 

 Песня «Chantilly Lace» Биг Боппера была последней исполненной песней в туре «Зимняя танцевальная вечеринка» перед тем, как погибли Биг Боппер, Бадди Холли и Ричи Валенс. Эту песню можно услышать в фильмах «История Бадди Холли» (The Buddy Holly Story), «Ла Бамба» (La Bamba) и «Американские граффити» (American Graffiti).
 Вскоре после авиакатастрофы Томми Ди написал песню «Three Stars» в память о погибших музыкантах.
 В январе 2007 года тело Ричардсона было эксгумировано с тем, чтобы развеять слухи о том, что он выжил в авиакатастрофе.
 В 1997 году Биг Боппер был включён в Зал славы рокабилли.
 Гэйлард Сартэйн сыграл Биг Боппера в фильме «История Бадди Холли» (The Buddy Holly Story), Стивен Ли в фильме «Ла Бамба» (La Bamba), а Джон Эннис в фильме «Взлёты и падения: История Дьюи Кокса» (Walk Hard: The Dewey Cox Story).
 В мюзикле «Buddy — The Buddy Holly Story» в Лондоне его роль исполняет Джон Саймон Роллингс.
 Ожидается выход фильма, проливающего свет на биографию Биг Боппера. Подробнее: www.bigboppermovie.com
 Сын Джайлса Перри Ричардсона — Джей Перри Ричардсон, родившийся через два месяца после смерти своего отца, избрал для себя музыкальную карьеру и выступает под псевдонимом Биг Боппер младший.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Погибшие в авиакатастрофах в США
Исполнители Mercury Records
Рок-вокалисты США
Выпускники Ламарского университета